Kabinet-Kok I, Nederland (1994-1998, Paars I)
 Regering-Verhofstadt II, België (2003-2007, Paars I)